The Boyz (Duitse band), Duitse boyband (1996–2000)
 The Boyz (Zuid-Koreaanse band), Zuid-Koreaanse boyband (1997–heden)